Thomas Schultz ist der Name folgender Personen:

* Thomas Schultz (Chemiker) (* 1971), deutscher Chemiker 
 Thomas Schultz, früherer Ehename von Thomas Rasmussen (* 1977), dänischer Fußballspieler
 Thomas Schultz-Homberg (* 1967), deutscher Journalist und Manager

Siehe auch:
 Thomas Schulz (1950–2021), deutscher Künstler
 Thomas Schulz (Journalist) (* 1973), deutscher Journalist